Ла Мула има више значења:

 Ла Мула (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мула (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мула (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мула (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мула (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мула, Исла ла Мула (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мула (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мула (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику